Ян-Станіслав Яблоновський (канцлер) (1699—1731)
Ян-Станіслав Яблоновський (маршалок) (1600—1647)